Brankovići est un toponyme qui peut désigner :
Brankovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie :
Brankovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.